Vsevolod Vladimirovitsj (983/984–1013), vorst van Wolynië
 Vsevolod I (1030–1093), grootvorst van Kiev
 Vsevolod Mstislavitsj, († 1138), vorst van Novgorod
 Vsevolod II, (1104–1146) grootvorst van Novgorod en Kiev  
 Vsevolod III (1154–1212), grootvorst van Vladimir
 Vsevolod IV († rond 1215), grootvorst van Kiev
 Vsevolod van Smolensk († 1249), vorst van Pskov, Novgorod en Smolensk
 Vsevolod van Yaroslavl, prins van Yaroslavl, omgekomen bij Slag bij rivier Sit in 1238